

Імена 
 Марцин Василевський (пол. Marcin Wasilewski, * 9 червня 1980, Краків) — польський футболіст.
 Марцин Камінський (пол. Marcin Kamiński, * 15 січня 1992, Конін) — польський футболіст.
 Марцин Ковальчик (,  9 квітня 1985, Верушув) — польський футболіст.
 Марцин Буркхардт (пол. Marcin Burkhardt; * 25 вересня 1983, Ельблонг) — польський футболіст.

Див. також 
 Мартин (ім'я)

Прізвища 
 Марцин Тетяна Пилипівна (1899—1974) — новатор сільськогосподарського виробництва, двічі Герой Соціалістичної Праці.